Гояния:

 Гояния — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Гояс.
 Гояния — агломерация в Бразилии, штат Гояс.
 Гояния — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.